Elixir — британская хеви-метал-группа, образованная Стивом Бентли, Кевином Доббсом, Найджел Доббсом и Филом Дентоном в ноябре 1983 года. Связана с новой волной британского хеви-метала.

История

1983—1990 
Во время первых репетиций названиями группы были «Purgatory» и «Hellfire», но участники окончательно определились на «Elixir». Согласно биографии на сайте группы, название было выбрано Стивом Бентли, который, закрыв глаза, ткнул пальцем на случайное слово в словаре. Первой вокалисткой стала певица Салли Пайк, но после записи одного демоальбома из четырёх песен и двух концертов, она ушла из группы в конце года. В 1984 году Пайк была заменена Полом Тейлором, а позже в том же году гитарист Норман Гордон присоединился к группе, чтобы заполнить вакантное место, оставленное Стивом Бентли, который ушёл после того, как группа завершила свою вторую демозапись.

В 1985 году Elixir выпустил свой дебютный сингл «Treachery (Ride like the Wind)» / «Winds of Time». Этот сингл был оценен Ронни Джеймсом Дио в Kerrang! (№ 99) и получил хорошие оценки.

В 1986 году группа записала свой первый альбом The Son of Odin. В выпуске 137 (ноябрь 2005 г.) журнала Terrorizer альбом был включен в топ-20 пауэр-металлических альбомов всех времён, наряду с Painkiller Judas Priest, Keeper of the Seven Keys Part II Helloween и King of the Dead Cirith Ungol.

В 1988 году группа записала свой второй альбом, первоначально названный Sovereign Remedy, с Марком Уайтом на бас-гитаре и бывшим барабанщиком Iron Maiden Клайвом Барром. Стив Хьюз заменил Барра на концертах 1989 года. В конце года Фил Дентон покинул группу и был заменен Леоном Лоусоном на несколько концертов, после чего группа надолго прекратила деятельность. Их второй альбом был выпущен лейблом Sonic как Lethal Potion в 1990 году. В 2004 году альбом был переиздан лейблом TPL как Sovereign Remedy, как это предполагалось изначально, со всеми треками, оригинальными миксами и в новом оформлении.

2001—2012 
В 2001 году группа воссоединилась (в составе: Пол Тейлор, Фил Дентон, Норман Гордон, Кевин Доббс и Найджел Доббс) и в 2003 году записала свой третий альбом The Idol, который был составлен из материала группы, написанного в 1980-х годах. С ростом популярности группа гастролировала по разным странам, таких как Греция, Германия и США.
В 2006 году группа записала свой четвёртый альбом Mindcreeper, который был выпущен Majestic Rock.

Elixir выпустили свой последний альбом All Hallows Eve 31 октября 2010 года на собственном лейбле CTR.

В период между 2006 и 2012 годами Elixir были организованы шесть фестивалей British Steel Festival, где они появлялись на каждом выступлении. Начиная с 2008 года фестиваль проходил в Camden Underworld.
Группа была снова расформирована в 2012 году, — Пол Тейлор и Фил Дентон занимаются новой группой Midnight Messiah.

В 2019 году группа вновь  воссоединилась. Новый альбом Voyage of the Eagle и его релиз состоятся 27 марта 2020 года.

Дискография

Студийные 
 The Son of Odin (1986)
 Lethal Potion (1990)
 The Idol (2003)
 Mindcreeper (2006)
 All Hallows Eve (2010)
Voyage of the Eagle (2020)

Live 
 Elixir Live (2006)

Синглы 
 Treachery (1985)
 Knocking on the Gates of Hell (2006)

Альтернативные издания 
 Sovereign Remedy (2004)

Примечания 

Хеви-метал-группы Великобритании
Музыкальные коллективы, появившиеся в 1983 году
Музыкальные коллективы, распавшиеся в 2012 году